Le mot montana est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier féminin) d'un adjectif latin signifiant « montagneux, montagnard ». Le nom propre Montana est un patronyme, un titre d'œuvre et un toponyme (notamment celui d'un État américain, le Montana). Le mot montaña signifie « montagne » en espagnol.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (797) Montana est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Le Montana est un cultivar de rosier.
 En taxonomie, le mot montana est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales rencontrées en montagne, et dont le genre (biologique) a un nom du genre féminin. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.
 L'Asturiana de la montaña est une race bovine originaire des Asturies (Espagne).

Sciences humaines et sociales 
 Le siège de la caserne de la Montaña (18-) est un épisode du début de la guerre d'Espagne.

Culture et société

Cinéma et télévision

Films 

 Montana, un film américain réalisé par Ray Enright en 1950 ;
 , un téléfilm américain réalisé par William A. Graham en 1990 ;
 Montana, un film américain réalisé par Jennifer Leitzes en 1998 ;
 Montana, un film israélien écrit et réalisé par Limor Shmila en 2017 ;
 Montana Jones, une série télévisée d'animation japonaise de 1994 ;
 Hannah Montana, une série télévisée américaine réalisée par Michael Poryes ;
 Hannah Montana, le film (Hannah Montana: The Movie), un film américain par Peter Chelsom de 2009, adaptation au cinéma de la série télévisée Hannah Montana ;
 La montaña sagrada (« La Montagne sacrée »), un film film américano-mexicain réalisé par Alejandro Jodorowsky, sorti en 1973.

Personnages de fiction 
 Tony Montana est le personnage principal du film Scarface de Brian De Palma.
 Hannah Montana est un personnage de la série Hannah Montana.

Entreprises 
 Montana colors est une entreprise espagnole qui fabrique des bombes de peinture mondialement connues.
 Montana Cans est une entreprise allemande fabricante de bombes de peinture.

Sports 
 les Montana State Bobcats sont un club omnisports universitaire américain.

Transports 
 Chevrolet Montana est un pick-up Chevrolet.
 La classe Montana est un projet de classe de cuirassés américains.

Anthroponyme

Prénom 
 Montana Manning (1987-) est une actrice britannique.

Patronyme 

 Claude Montana (1947-), un créateur de mode français ;
 Freddy Montaña (1982-), un coureur cycliste colombien ;
 Jaime Montaña (1926-1990), un coureur cycliste espagnol ;
 Joe Montana (1956-), un joueur de football américain ;
 Karlie Montana (1986-), une actrice pornographique américaine ;
 Raúl Montaña (1971-), un coureur cycliste colombien.

Pseudonyme 

 Nikarson Saint-Germain (1975-), rappeur français d'origine haïtienne ;
 Bob Montana (1920-1975), auteur de bande dessinée américain ;
 Karim Kharbouch (1984-), rappeur américain d'origine marocaine ;
 Ruby Rose Blevins (1908-1996), chanteuse de musique country.

Toponyme

Bulgarie 
 Montana, une ville de l'obchtina de Montana, située dans l'oblast de Montana ;

Chili 
 le canal de las Montañas (« canal des Montagnes »), une étendue d'eau située à l'ouest de Puerto Natales (province de Última Esperanza) ;

Colombie 
 San José de la Montaña, une municipalité située dans le département d'Antioquia ;

Espagne 
 Montaña Alavesa, une comarque de la province d'Alava (Pays basque) ;
 la montaña Chahorra, un volcan haut de  situé sur l'île de Tenerife (îles Canaries) ;
 Montaña Clara, un îlot inhabité de l'archipel de Chinijo (îles Canaries), situé à  au nord de La Graciosa et rattaché à la commune de Teguise (Lanzarote) ;
 la montaña de Guajara, une montagne haute  située sur l'île de Tenerife (îles Canaries) ;
 Montaña de Riaño, une comarque de la province de León (communauté autonome de Castille-et-León) ;
 la montaña de Todoque, un cône de la Cumbre Vieja, volcan actif situé sur l'île de La Palma (Canaries) ;
 la montaña del Cuervo (« montagne du Corbeau ») ou montaña de las Lapias est un volcan haut de  situé au centre de l'île de Lanzarote (îles Canaries), sur le territoire de la commune de Tinajo ;
 la montaña del Indio (la « montagne de l'Indien »), une montagne haute de  située sur le territoire de la commune d'Antequera (province de Malaga, Andalousie) ;
 la montaña del Príncipe Pío (« colline du prince Pio »), une colline de Madrid ;
 la montaña Diama, un volcan haut de  situé au centre de l'île de Lanzarote (îles Canaries), sur le territoire de la commune de Yaiza ;
 la montaña Roja, un volcan haut de  situé sur le territoire de la commune de Yaiza (Lanzarote, îles Canaries) ;
 la montaña Tamia, un volcan haut de  situé sur le territoire de la commune de Teguise (Lanzarote, îles Canaries) ;
 la montaña Timbaiba, un volcan haut de  situé au centre de l'île de Lanzarote (îles Canaries), sur le territoire de la commune de Tinajo ;
 la montaña Tinache, un volcan haut de  situé au centre de l'île de Lanzarote (îles Canaries), sur le territoire de la commune de Tinajo ;
 Montañas del Fuego, un espace naturel protégé situé sur l'île de Lanzarote (îles Canaries), au sein du parc national de Timanfaya ;

États-Unis 
 le Montana, un État du nord des États-Unis ;
 Montana City, une ville du Montana ;

Guatemala 
 Montana, un site archéologique maya situé dans le sud du Guatemala ;
 les montañas del Mico, une formation montagneuse qui culmine à .

Suisse 
 Montana, un village dans le canton du Valais ;
 Crans-Montana, une station touristique située dans la partie francophone du canton du Valais ;
 Crans-Montana, une commune du canton du Valais (depuis 2017) ;

Venezuela 
 Montaña Verde, une des dix-sept paroisses civiles de la municipalité de Torres (État de Lara) ;
 Altagracia de La Montaña, une des sept paroisses civiles de la municipalité de Guaicaipuro (État de Miranda) ;
 Altagracia de La Montaña, la capitale de cette paroisse civile ;
 San José de la Montaña, une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Guanare (État de Portuguesa).

Autres 
 Montana, une Première Nation en Alberta au Canada.

Notes et références 

Patronyme anglais
Patronyme français
Épithète spécifique